Die I liga (Schach) 1973 war die vierte Austragung der I liga und die 29. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Maraton Warszawa, während sich der Titelverteidiger WKSz Legion Warszawa mit dem achten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren KKS Lech Poznań und GKS Dąb Katowice aufgestiegen. Während Poznań den Klassenerhalt erreichte, stieg GKS Dąb Katowice zusammen mit KKS Hetman Wrocław direkt wieder ab.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1973.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 23. bis 30. September in Bydgoszcz gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1973